Меган Элизабет Калмо (; ) — американская гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле в период 2005—2017 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Меган Калмо родилась 21 августа 1983 года в Миннеаполисе, штат Миннесота. Увлекалась спортом с раннего детства, во время учёбы в старшей школе участвовала в соревнованиях по бегу по пересечённой местности, играла в баскетбольной команде.

Заниматься академической греблей начала в 2002 году в Вашингтонском университете. Состояла в университетской гребной команде «Вашингтон Хаскис», в составе которой неоднократно принимала участие в различных студенческих регатах. Позже проходила подготовку Нью-йоркском атлетическом клубе и в Гребном тренировочном центре Соединённых Штатов в Принстоне.

Впервые заявила о себе в гребле на международной арене в 2005 году, выиграв золотую медаль в распашных безрульных четвёрках на молодёжном мировом первенстве в Амстердаме.

В 2008 году вошла в основной состав американской национальной сборной и выступила на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — вместе с напарницей Эллен Томек показала пятый результат в программе женских парных двоек.

На этапе Кубка мира 2009 года в Люцерне получила золото и серебро в парных двойках и четвёрках соответственно. При этом на чемпионате мира в Познани попасть в число призёров не смогла — финишировала в двойках шестой.

В 2010 году в парных четвёрках заняла пятое место на мировом первенстве в Карапиро, тот же результат показала на предшествовавшей кубковой регате в Люцерне.

На чемпионате мира 2011 года в Бледе стала серебряной призёркой в парных четвёрках, уступив в финале только экипажу из Германии.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне — в составе парного четырёхместного экипажа, куда также вошли гребчихи Натали Делл, Кара Колер и Эдриенн Мартелли, в главном финале пришла к финишу третьей позади команд из Украины и Германии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После лондонской Олимпиады Калмо осталась в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году на чемпионате мира в Чхунджу она заняла пятое место в парных четвёрках, в той же дисциплине выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира в Сиднее.

В 2014 году в восьмёрках одержала победу на этапе Кубка мира в Эгбелете, в то время как на мировом первенстве в Амстердаме получила серебро в распашных безрульных двойках, проиграв на финише команде Великобритании.

На чемпионате мира 2015 года в Эгбелете была лучшей в зачёте парных четвёрок.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, Меган Калмо благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро — здесь вновь стартовала в парных четвёрках, но на сей раз в финале пришла к финишу пятой.

В 2017 году в безрульных двойках выиграла серебряные медали на этапах Кубка мира в Познани и Люцерне, а также взяла серебро на домашнем мировом первенстве в Сарасоте, где уступила спортсменкам из Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Меган Калмо  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Вашингтонского университета